d’Estaing ist der Name von: 

 d’Estaing (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht aus Rouergue

d’Estaing ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre d’Estaing OSB (1320–1377), französischer Benediktiner, Bischof und Kardinal
 Anne-Aymone Giscard d’Estaing (* 1933), Première Dame und Frau von Valéry Giscard d’Estaing
 Charles Henri d’Estaing (1729–1794), französischer Marineoffizier und Admiral
 Joachim-Joseph d’Estaing (1654–1742), französischer Bischof
 Lucie-Madeleine d’Estaing (1743–1826), französische Mätresse von König Ludwig XV.
 Valéry Giscard d’Estaing (1926–2020), französischer Politiker (UDF) und Staatspräsident

Siehe auch:
 Vins d’Estaing, Weinanbauregion im Südwesten Frankreichs